Kuglački klub "TVIN" (KK "TVIN"; KK "Tvin"; TVIN Virovitica; TVIN; Tvin) je bio muški kuglački klub iz Virovitica, Virovitičko-podravska županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
Klub je osnovan 1953. pod imenom "Hrast". Klub je kasnije promijenio naziv u "Drvodjelac"', a potom u "TVIN" ("Tvin"). Uz klub "Sloboda", "Tvin" je bio vodeći kuglački klub u Virovitici. 
Osamostaljenjem Hrvatske, "Tvin" se do sezone 2011./12. natjecao u ligama hrvatske kuglačke regije "Istok".  
Klub je bio dio Športskog društva "TVIN". Klub je 1977. dobio svoju četverostaznu kuglanu, koja je renovirana i modernizirana 2008. godine.

Uspjesi

Ekipno

nakon 1991. 
 3. HKL 
 drugoplasirani: 2004./05. (Zona Požega) 

 4. HKL - Zona Požega 
 prvak: 2009./10.

do 1991.

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Virovitica

Vanjske poveznice 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB TVIN VIROVITICA 
 kuglacki-savez-os.hr, Tvin

Izvori  
 Zvonimir Prpić i dr.: Povijest športa u Virovitici , Virovitica, 1997., , str. 69-74 

 

TVIN
Šport u Virovitici